María Picasso López (Málaga, 1855 - Barcelona, 18 de febrero de 1939) fue la madre de Pablo Picasso .

Biografía 
Nacida en el seno de una familia italiana, descendiente de una familia de viticultores,  es la esposa del pintor José Ruiz y Blasco y la madre de Lola Ruiz Picasso.

Su hijo Pablo la tomó como modelo en algunas de sus obras.

Su tumba está en el cementerio de Poblenou, en la ciudad de Barcelona.

Referencias 

Pablo Picasso
Fallecidos en Barcelona
Nacidos en Málaga
Wikipedia:Artículos con control de autoridades
Wikipedia:Páginas con traducciones sin revisar
Sepultados en el cementerio de Poblenou
Familia Picasso
Españolas del siglo XX